Antonio Varisco – carabiniere italiano
Bernardino Varisco – filosofo italiano
Ezio Varisco – cestista italiano
 Franco Varisco – calciatore italiano
Grazia Varisco – artista italiana